

Вердженнес — місто, штат Вермонт
 Вердженнес — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Верженн